Cavadas puede referirse a:

Cavadas (Villardevós), lugar de la parroquia de Osoño, concello de Vilardevós.
As Cavadas (Abadín), lugar de la parroquia de Fanoi, concello de Abadín.
As Cavadas (Arbo), lugar de la parroquia de Mourentán, concello de Arbo.
As Cavadas (Oroso), lugar de la parroquia de Oroso, concello de Ls Cañiza.
As Cavadas (Valeixe), lugar de la parroquia de Valeixe, concello de La Cañiza.
As Cavadas (Cerceda), lugar de la parroquia de Rodís, concello de Cerceda.
As Cavadas (Crecente), lugar de la parroquia de Vilar, concello de Crecente.
As Cavadas (Lugo), lugar de la parroquia de San Xoán do Alto, concello de Lugo.
As Cavadas (Mondariz), lugar de la parroquia de Vilar, concello de Mondariz.
As Cavadas (Otero de Rey), lugar de la parroquia de Vilela, concello de Otero de Rey.
As Cavadas (Porriño), lugar de la parroquia de Atios, concello de Porriño.
As Cavadas (Germade), lugar de la parroquia de Xermade, concello de Germade.